== I ==

 

== Î ==

 

== J ==

 

== K ==

Legături externe
 Administrația Națională "Apele Române"

Râuri din România
Liste legate de România